Карачевщина  — топоним:

Беларусь 
 Карачёвщина — деревня, Кревский сельсовет, Сморгонский район, Гродненская область
 Карачевщина — деревня, Комсомольский сельсовет, Копыльский район, Минская область